Brahman puede hacer referencia a varios conceptos:

Hinduismo 
 Brahman: idea hinduista del dios innombrable y sin forma;
 También llamado Brahmá (aunque no se lo debe confundir con el dios hindú Brahmá, de cuatro cabezas);
 También llamado Brahmán (aunque no se lo debe confundir con el brahmán [sacerdote hinduista]);
 También llamado Param Brahman (aunque no se lo debe confundir con Param Brahman, que es otro nombre de Visnú);
 Parabrahman (‘supremo dios’), otro nombre de Visnú;
 Bráhmana: textos religiosos asociados a cada uno de los cuatro Vedas (textos sagrados del hinduismo más antiguo);
 brahman es una manera poco frecuente de denominar a un brahmán (sacerdote hinduista);
 Brahman es una manera poco frecuente de denominar al dios Brahmá —creador del universo—, de cuatro cabezas.

Budismo 
 Brahmá es el nombre genérico de un gran número de deidades budistas impasibles, muy relevantes en la cosmología budista.

Además 
 Brahman (raza bovina), descendiente del Bos indicus, también llamada brahma;
 Brahman (banda), banda japonesa de indie rock.
 brahman: familia de idiomas hablados en la provincia Madang de Papúa Nueva Guinea, véase: Lenguas trans nueva guinea.